Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2009 - 6. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozgrywane są w dniach 21-28 lutego 2009 w kanadyjskim Vancouver, na lodowisku Vancouver Olympic Centre, gdzie zostanie rozegrany turniej curlingowy podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010.

Tytułu mistrzów świata broniła po raz drugi reprezentacja Norwegii, która ostatecznie zajęła 7. lokatę.

Pierwszy złoty medal zdobyła reprezentacja Kanady pokonując w finale 9:2 Szwecję, która zdobyła swoje pierwsze medale w historii konkurencji. Brązowy medal wywalczyli Niemcy pokonując w małym finale Amerykanów 6:4.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
28 lutego 2009, 14:30

Mały finał 
28 lutego 2009, 14:30

Półfinał 
28 lutego 2009, 0:00

1-2 
27 lutego 2009, 20:00

3-4 
27 lutego 2009, 20:00

Tie-breaker 
1.
26 lutego 2009, 20:00

2.
27 lutego 2009, 9:00

3.
27 lutego 2009, 14:30

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 12.:

Sesja 1. 
21 lutego 2009, 12:30

Sesja 2. 
21 lutego 2009, 18:00

Sesja 3. 
22 lutego 2009, 12:30

Sesja 4. 
22 lutego 2009, 18:00

Sesja 5. 
23 lutego 2009, 12:30

Sesja 6. 
23 lutego 2009, 18:00

Sesja 7. 
24 lutego 2009, 12:30

Sesja 8. 
24 lutego 2009, 18:00

Sesja 9. 
25 lutego 2009, 12:30

Sesja 10. 
25 lutego 2009, 18:00

Sesja 11. 
26 lutego 2009, 9:00

Sesja 12. 
26 lutego 2009, 14:30

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki na curlit.com
 

2009 w curlingu
2009
2009 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Vancouver